

Geografia 
 La Mendieta – comune dell'Argentina

Persone 
 Carlos Mendieta – politico cubano
 David Mendieta Alfonso – calciatore paraguaiano
 David Mendieta Chávez – calciatore paraguaiano
 Fidel Escobar Mendieta – calciatore panamense
 Gaizka Mendieta – ex calciatore spagnolo
 José Domingo Ulloa Mendieta – arcivescovo cattolico panamense
 Víctor René Mendieta Ocampo – calciatore panamense
 Víctor René Mendieta Sáenz – calciatore panamense
 William Mendieta – calciatore paraguaiano